Le stagioni del cuore – film
 Le stagioni del cuore – serie televisiva
 Le stagioni del cuore – album di Marina Barone